Engels voor een dwaas of gek
De Dwaas (tarot), een kaart uit het Tarotkaartspel
The Fool, een Nederlandse designgroep
Fools (toneelstuk), een toneelstuk uit 1981

Muziek
The Fools (band), een Amerikaanse rockband
Fools (band), een Volendamse band
Fool (Shakira), een lied van Shakira
 Fool (album van Joe Jackson), een album van Joe Jackson

Film en televisie
The Fool (film), een Britse film
Fools (1970), een Amerikaanse film uit 1970
Fools (2003), een Indische film